Marija Aleksiejewna Istomina (ros. Мария Истомина Алексеевна; ur. 20 marca 1997 w Permie) – rosyjska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 20 listopada 2015 roku, podczas zawodów Pucharu Europy Wschodniej (Eastern Europe Cup) w rosyjskiej miejscowości Wierszyna Tioi, gdzie uplasowała się na 73. pozycji na dystansie 5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 9 grudnia 2017 roku w Davos, w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 56. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas PŚ w Oslo, gdzie uplasowała się na 22. pozycji na dystansie 30 km stylem dowolnym ze startu wspólnego.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Przypisy

Bibliografia 
 

Ludzie urodzeni w Permie
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1997